Regensburger Straße 4 ist die Adresse folgender Baudenkmäler:
 Regensburger Straße 4 (Geiselhöring)
 Regensburger Straße 4 (Luhe-Wildenau), siehe Liste der Baudenkmäler in Luhe-Wildenau
 Holzkruzifix Regensburger Straße 4 (Luhe-Wildenau), siehe Liste der Baudenkmäler in Luhe-Wildenau